Монт — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи, регион Юг — Пиренеи.
 Монт — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи, регион Юг — Пиренеи.
 Пол де Монт (псевдоним; ; наст. имя Карл Полидор де Монт ; 1857—1931) — фламандский поэт.

См. также 
 Альтамонт
 Коулмонт

Примечания